Крофордсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
 Крофордсвилл — город в Арканзасе.
 Крофордсвилл — город в Индиане.
  — поселение в Орегоне.

См. также 
 Кроуфорд
 Крофордвилл